Erster in der Saison 1978/79 der deutschen Fußball-Bundesliga und somit Deutscher Meister der Männer wurde der Hamburger SV.

Saisonüberblick 
Der Hamburger SV gewann in der Saison 1978/79 seine erste deutsche Meisterschaft in der Bundesliga, die vierte insgesamt. Nach Abpfiff des letzten Heimspiels, das der HSV gegen Bayern München mit 1:2 verlor, kam es bei der Erstürmung des Rasens durch Zuschauer zu einer bisher einmaligen Massendrängelei mit insgesamt 72 Verletzten. Auf den weiteren Plätzen folgten der VfB Stuttgart, der 1. FC Kaiserslautern, Bayern München und Eintracht Frankfurt, die sich damit ebenso für den UEFA-Pokal qualifizierten wie Borussia Mönchengladbach, den Sieger des UEFA-Pokals, der in der Bundesliga Platz 10 belegte. Überraschend war der 3. Platz des 1. FC Kaiserslautern (erstmals unter Kalli Feldkamp, beste Platzierung bis 1991). Bis zum 27. Spieltag spielte er sogar um die Meisterschaft, war an 24 der ersten 26 Spieltage Tabellenführer und führte die Tabelle am 24. Spieltag mit drei Punkten an. Der VfB Stuttgart verlor am 33. Spieltag mit 1:4 gegen den 1. FC Köln. Der Hamburger SV spielte zeitgleich 0:0 in Bielefeld. Damit war der HSV Deutscher Meister.

Fortuna Düsseldorf wurde deutscher Pokalsieger und stand im Finale des Europapokals der Pokalsieger, welches die Fortuna 3:4 n. V. gegen den FC Barcelona in Basel verlor. In der Bundesliga belegte Düsseldorf Platz 7. Fortunas Torjäger Klaus Allofs wurde mit 22 Toren Bundesliga-Torschützenkönig, da er am letzten Spieltag zwei Tore erzielte und der zuvor gleichauf liegende Klaus Fischer nur ein Tor beim Saisonfinale schoss.

Die drei Aufsteiger (Arminia Bielefeld, der 1. FC Nürnberg, und der SV Darmstadt 98) stiegen alle wieder ab. Dies ist bis heute einzigartig in der Geschichte der Fußball-Bundesliga.

Mehrere „Abschiede“ 
Für mehrere Spieler, teilweise „Denkmäler“, war es die letzte Bundesliga-Saison. Gerade auch bei den beiden erfolgreichsten Vereinen der 1970er Jahre, Bayern München und Borussia Mönchengladbach, traten mehrere langjährige Säulen der Mannschaft ab. Während in Mönchengladbach Allan Simonsen zum FC Barcelona wechselte und Berti Vogts praktisch schon vor dem Abschlussmatch gegen Fortuna Düsseldorf Abschied genommen hatte, wurde es auch für Horst Köppel die letzte Partie. Beim FC Bayern bestritt Torjäger Gerd Müller bereits im Februar sein letztes Bundesligaspiel vor seinem Wechsel in die USA. Auch für Sepp Maier sollte es die letzte Bundesligasaison gewesen sein. Er erlitt im Sommer 1979 einen schweren Autounfall, der letztlich das Ende seiner langjährigen Torwartlaufbahn bedeutete. Bei Werder Bremen ging Per Röntved in seine dänische Heimat zurück. Erich Beer verließ Hertha BSC. Für Horst Bertl (Hamburger SV) war bereits der 13. Juni als erstes Match in den USA bei den Houston Hurricans vorgesehen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Kader

Meistermannschaft des Hamburger SV

Alle Mannschaftskader 
Hauptartikel: Kader der deutschen Fußball-Bundesliga 1978/79

Schiedsrichter

Einzelnachweise 

1978/79
Fußballsaison 1978/79